Love? steht für:
 Love? (Album), Musikalbum von Jennifer Lopez
 Love? (Band), deutsche Synthie-Pop-Gruppe aus Nürnberg